Cammin est une municipalité du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, en Allemagne.
 Cammin est une municipalité du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, dans l'arrondissement de Rostock.
 Cammin est le nom allemand de la ville de Kamień Pomorski, en Pologne.